Een geslacht van vissen Searsia (vis) uit de familie Platytroctidae
Een geslacht van planten Searsia (plant) uit de familie Anacardiaceae
Open source software voor federatieve zoekmachines Searsia (software)